Walking Tall (1973), een film uit 1973
Walking Tall (televisieserie), een televisieserie uit 1981

Walking Tall (2004), een remake uit 2004